Барио Сан Матео има више значења:

 Барио Сан Матео (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Сан Матео (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику